3. armija može značiti:
3. armija (Njemačko Carstvo)
3. armija (Austro-Ugarska)
3. armija (Wehrmacht)
3. oklopna armija

3. armija (Ujedinjeno Kraljevstvo)
3. armija (SAD)
3. armija (Francuska)
3. armija (Egipat)
3. armija (Osmansko Carstvo)
3. armija (Kraljevina Rumunjska)
3. armija (Turska)
3. armija (Rusko Carstvo)
3. armija (Sovjetski Savez)
3. armija (Bugarska)
3. armija (Mađarska)
3. armija (Kraljevina Italija)
3. armija (Kraljevina Srbija)